

Топонимы

Реки 
 Уз — река на острове Тасмания.
  — река в Йоркшире, Англия.

Населённые пункты 
  — австралийский город на Тасмании.
 Уз — городской посёлок в Узбекистане.

Племена 
 Узы — древнее тюркское племя.

См. также 
 УЗ